Der Aston Martin Vanquish ist ein zwischen 2012 und 2018 produzierter Sportwagen des britischen Automobilherstellers Aston Martin. Er greift den Namen des von 2001 bis 2007 produzierten V12 Vanquish auf.

Modelle

Vanquish 
Erste Fotos der Serienversion des Aston Martin Vanquish wurde im  veröffentlicht. Im  wurde beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este ein seriennahes Konzeptfahrzeug unter dem Namen Aston Martin Project AM 310 präsentiert. Die Serienversion wurde Anfang  in einer Sneak-Preview beim Goodwood Festival of Speed vorgeführt.  In einer Einführungsveranstaltung am  wurde er 500 geladenen Gästen erstmals im London Film Museum, Covent Garden gezeigt.  Die Karosserie des auf der VH-Plattform aufbauenden Vanquish besteht zu großen Teilen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff und Aluminium. Er ist als zweisitziges Coupé sowie als 2+2-sitziges Cabriolet Volante erhältlich. Das Interieur des Fahrzeuges orientiert sich an dem des One-77. Im Vanquish wird eine verbesserte Version des 5,9-Liter-V12-Motors (Motorcode AM11) verwendet, der im V12 Vanquish debütierte. Er leistet maximal 421 kW (573 PS) und beschleunigt sowohl das Coupé als auch das Cabriolet in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Im Jahr 2014 wurde der Vanquish erstmals überarbeitet. Der Vanquish bekam einen Motor (Motorcode AM29) mit einer geringfügig höheren maximalen Leistung von 424 kW (576 PS) und unter anderem ein neues 8-Gang-Automatikgetriebe sowie eine neue Antriebswelle. Äußerlich blieb der Vanquish unverändert. Im Jahr 2016 wurde das Infotainmentsystem mit AMi III aktualisiert.

Vanquish S 
Am  wurde auf der LA Auto Show eine leistungsgesteigerte Version namens Vanquish S präsentiert. Sie unterscheidet sich außen durch neue Front- und Heckspoiler vom Standardmodell. Der 5,9-Liter-V12-Motor (Motorcode AM27) leistet nun maximal 444 kW (603 PS) und beschleunigt sowohl das Coupé als auch das Cabriolet in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Des Weiteren wurde das Fahrwerk und das 8-Stufen-Automatikgetriebe überarbeitet.

Vanquish Zagato 

Am  wurde auf dem Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See das Vanquish Zagato Concept der Öffentlichkeit präsentiert. Es setzt die über 50 Jahre dauernde Zusammenarbeit zwischen Aston Martin und dem italienischen Designstudio Zagato fort. Die Karosserie besteht weiterhin aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, wurde aber komplett überarbeitet. Am  gab Aston Martin bekannt, den Vanquish Zagato in einer Kleinserie von 99 Exemplaren zu produzieren, die ab Anfang 2017 ausgeliefert werden sollen.

Sondermodelle 
Zu den Sondermodellen zählen die Vanquish Centenary Edition anlässlich des 100. Gründungsjubiläum der Marke im Jahr 2013, die ab 2014 gebaute Vanquish 60th Anniversary Limited Edition anlässlich des 60. Jahres der Ansiedlung des Unternehmens (1955) in Newport Pagnell, das Sondermodell Vanquish ‘One of Seven’ das im Auftrag des Storck-Bicycle-Gründers von Q by Aston Martin individualisiert wurde und zum Ende der Produktion ab Ende 2017, der Vanquish S Ultimate.

Verkauf der Fertigungswerkzeuge 
Im Zuge des Börsengangs (IPO) von Aston Martin im Jahr 2018 wurde bekannt, dass der Hersteller die Geschmacksmuster und Fertigungswerkzeuge des Fahrzeugs im 1. Halbjahr 2018 verkaufte, jedoch ohne den Namen des Käufers zu nennen. Es wurde damals von einem Erlös von ca. 20 Millionen £ ausgegangen, der gewinnwirksam verbucht wurde. Nach dem Verkauf sollten halbjährlich 5 Millionen £ durch den Käufer abbezahlt werden. Da 2019 jedoch keine Zahlungen eingelangten, konnte der Verkauf nicht durchgeführt werden und im  führte es zu einem Verlust von 19 Millionen £. Erst im  wurde das chinesische Unternehmen Detroit Electric, versehentlich bei einem Gespräch zwischen dem Management von Aston Martin und einem Analysten, als der nicht zahlungsfähige Käufer benannt.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2013 und 2018 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 250 Vanquish neu zugelassen worden. Mit 61 Einheiten war 2014 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Vanquish S auf astonmartin.com
 Der Spiegel – Autogramm Aston Martin Vanquish: Der Spion, der mich nicht liebte abgerufen am 28. März 2014

Einzelnachweise 

Sportwagen
Coupé
Cabriolet